Pua is een geslacht van spinnen uit de familie Micropholcommatidae.

Soorten 

 Pua novaezealandiae Forster, 1959

Micropholcommatidae